Benson and Hedges Masters 1982 – nierankingowy turniej snookerowy rozegrany w dniach 26 – 31 stycznia 1982 roku w Wembley Conference Centre w Londynie (Anglia).

Wzięło w nim udział 12 zawodników.

W finale turnieju Anglik Steve Davis pokonał Walijczyka Terry'ego Griffithsa wynikiem 9–5.

Wydarzenia zawiązane z turniejem 
 Najwyższy break turnieju to 136 punktów Anglika Tony'ego Meo.

Turniej główny 
Na podstawie:

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1981/1982

Przypisy 

1982 w sporcie
Masters